Curtis Hamilton (né le  à Tacoma, dans l'État de Washington aux États-Unis) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur canadien né en sol américain, il joue son hockey junior entre 2006 et 2011 avec les Blades de Saskatoon. Il a représenté le Canada lors des championnats du monde junior.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2006-2007 ||Rockets d'Okanagan ||BCMML ||37 ||26 ||27 ||53 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||68 ||14 ||13 ||27 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||58 ||20 ||28 ||48 ||24 ||7 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2009-2010 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||26 ||7 ||9 ||16 ||6 ||5 ||2 ||1 ||3 ||6
|-
|2010-2011 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||62 ||26 ||56 ||82 ||22 ||10 ||4 ||7 ||11 ||4
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 41|| 5|| 6|| 11|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 61|| 5|| 4|| 9|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 43|| 8|| 8|| 16|| 23|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2014-2015 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 63 || 12 || 20 || 32 || 38 || 10 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|2014-2015 || Oilers d'Edmonton || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 5 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || HC Sparta Prague || Extraliga Tch. || 43 || 13 || 17 || 30 || 20 ||17 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
|2016-2017 || SaiPa || SM-Liiga || 43 || 14 || 13 || 27 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || TPS Turku || SM-Liiga || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Tappara Tampere || SM-Liiga || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || SaiPa || SM-Liiga || 16 || 3 || 5 || 8 || 6 || 9 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
|2018-2019 || Graz 99ers || EBEL || 54 || 17 || 23 || 40 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Belfast Giants || EIHL || 45 || 16 || 17 || 33 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|colspan="16"|
|-
| 2021-2022|| Manchester Storm || EIHL ||  ||

Internationales 

|2009 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 1 || 4 || 5 || 4 ||align="left"||- 
|2011 ||align="left"| Canada ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 4 || 0 || 4 || 2 ||align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en décembre 1991
Naissance à Tacoma
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Tappara
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Graz 99ers
Joueur des Belfast Giants
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du Manchester Storm